Catullus – asteroide
 Catullus – cognomen romano
Gaio Valerio Catullo – poeta latino
 grafia latina del nome Catullo

Pagine correlate
Catullo